I22 eller I 22 eller I-22 kan syfta på:

I 22 – en tidigare benämning på Värmlands regemente åren 1816–1939.
I 22 – en tidigare benämning på Lapplands jägarregemente åren 1975–2000.
I-22 – en Interstate Highway i sydöstra USA, se Interstate 22.